El nombre Artemis Fowl puede referirse para designar a:

Artemis Fowl (saga), la saga de Eoin Colfer.
Artemis Fowl (personaje), el personaje principal de la saga mencionada.
Artemis Fowl (libro), el primer libro de esta serie.
Artemis Fowl: La novela gráfica, versión en cómic.
Artemis Fowl (película), el film de Walt Disney Pictures.